Jméno Jan Adam má více nositelů:

 Jan Adam (literární kritik) (* 1946) – český literární kritik
 Jan Adam (výtvarník) (* 1948) – český malíř a sklářský výtvarník